A női 200 méteres gyorsúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 28-án és 29-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Selejtező

Elődöntő

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtező adatok
Elődöntő adatok
Döntő adatok

NGy200